Object Management Group – konsorcjum, w skład którego wchodzi blisko 300 organizacji wspierających Object Management Architecture (model opisujący standardy dotyczące aplikacji i środowiska)
 Oh! My Goddess! – manga autorstwa Kosuke Fujishima
 OMG – singel Ushera
 OpenMG – format plików
 Olimpiada Matematyczna Gimnazjalistów (teraz Olimpiada Matematyczna Juniorów, OMJ)
 OMG – kod IATA portu lotniczego Omega w Omega w Namibii